Die 6. Etappe der Vuelta a España 2008 am 15. September führte über 202 Kilometer von Cudillero nach Ponferrada. Dabei standen zwei Sprintwertungen und jeweils eine Bergwertung der 3., 2., und 1. Kategorie auf dem Programm.

Erneut dauerte es eine knappe Stunde bis sich eine Gruppe vom Feld lösen konnte, dafür war diese aber umso größer und bestand aus 17 Fahrern: Xabier Zandio, David Arroyo, Nick Nuyens, Sébastien Minard, Juan Manuel Gárate, Philippe Gilbert, Heinrich Haussler, Mikel Astarloza, Matti Breschel, Mikhail Ignatiev, José Luis Arrieta, Paolo Tiralongo, Theo Eltink, Alessandro Vanotti, Olivier Bonnaire, Pieter Jacobs und David García. Das Peloton sah in diesen Fahrern keine Gefahr und ließ sie so also gewähren. Die Gruppe blieb zusammen bis ungefähr 40 Kilometer vor dem Ziel. Hier attackierte an der vorletzten Bergwertung Arrieta und setzte sich fast eine Minute ab, wurde jedoch vor der letzten Bergwertung wieder eingeholt. Die Etappe entschied sich an einem bis zu zehn Prozent steilen Anstieg, der nicht mit einer Bergwertung versehen war. Es setzten sich mit Nuyens, Arroyo, Gárate und García vier Fahrer ab. Drei Kilometer vor dem Ziel griff García an, es war die entscheidende Attacke. Nick Nuyens wurde in einem Zweiersprint mit Gárate Zweiter der Etappe. Letztlich hatte das Feld einen Rückstand von über 14 Minuten auf den Tagessieger.

Aufgaben 
5 Juan José Haedo
71 Patrice Halgand
122 Alessandro Ballan
152 Mauricio Ardila
173 Artur Gajek

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Villablino (Kilometer 102,6) (1.020 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Theo Eltink ||RAB||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Philippe Gilbert ||FDJ||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Nick Nuyens ||COF||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Vega de Espinareda (Kilometer 157,4) (625 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Philippe Gilbert ||FDJ||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Paolo Tiralongo ||LAM||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Sébastien Minard ||COF||1 P.
|}

 Zielankunft in Ponferrada (520 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| David García ||XAG||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Nick Nuyens ||COF||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Juan Manuel Gárate ||QST||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Paolo Tiralongo ||LAM||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Mikel Astarloza ||EUS||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| David Arroyo ||GCE||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Matti Breschel ||CSC||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Xabier Zandio ||GCE||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Philippe Gilbert ||FDJ||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Sébastien Minard ||COF||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Olivier Bonnaire ||BTL||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| José Luis Arrieta ||ALM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Michail Ignatjew ||TCS||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Alessandro Vanotti ||LIQ||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Pieter Jacobs ||SIL||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Puerto de Somiedo, 1. Kategorie (Kilometer 80) (1.480 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Sébastien Minard ||COF||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || José Luis Arrieta ||ALM||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Paolo Tiralongo ||LAM||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Matti Breschel ||CSC||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || David García (Radsportler)|David García Dapena ||XAG||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Heinrich Haussler ||GST||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Michail Ignatjew ||TCS||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Philippe Gilbert ||FDJ||1 P.
|}

 Alto del Corral de los Lobos, 2. Kategorie (Kilometer 140,5) (1.180 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Arroyo ||GCE||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||7 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Paolo Tiralongo ||LAM||5 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || David García (Radsportler)|David García ||XAG||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Sébastien Minard ||COF||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Olivier Bonnaire ||BTL||1 P.
|}

 Alto de Ocero, 3. Kategorie (Kilometer 162) (885 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || José Luis Arrieta ||ALM||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Philippe Gilbert ||FDJ||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || David Arroyo ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||1 P.
|}

15.Etappe
Cudillero
Sportveranstaltung in Ponferrada

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 15